Niemcy:
 Vogelgesang-Park Magdeburg – park miejski w Magdeburgu

Inne:
 USS Vogelgesang – okręty 

Osoby:
 Ines Vogelgesang – niemiecka lekkoatletka
 Klaus Vogelgesang – niemiecki malarz
 Monika Vogelgesang – niemiecka lekarka
 Pelagia Vogelgesang – polska nauczycielka
 Wolfgang Moritz Vogelgesang – niemiecki geolog

Zobacz też:
 Vogelgsang
 Vogelsang